Мученичество святого Себастьяна — эпизод из жизнеописания Святого Себастьяна, а также название ряда живописных и музыкальных произведений.

Картины и фрески 
 «Мученичество святого Себастьяна» — фреска Беноццо Гоццоли, написанная в 1465 году.
 «Мученичество святого Себастьяна» — картина Антонио дель Поллайоло, написанная в 1473—1475 годах.
 «Мученичество святого Себастьяна» — картина Антониса ван Дейка, написанная в первой трети XVII века.
 «Мученичество святого Себастьяна» — картина Хосе де Риберы, написанная в 1628 году.
 «Мученичество святого Себастьяна» — картина Жоржа де Латура, написанная около 1649 года.
 «Святая Ирина, ухаживающая за святым Себастьяном» — картина Мастера света свечи, I половина XVII века.
 «Святая Ирина, ухаживающая за святым Себастьяном» — картина Мастера света свечи, I половина XVII века.
 «Ex voto» — картина Анхеля Сарраги на сюжет мученичества святого Себастьяна, два варианта написаны в 1911 и 1912 годах..

Музыкальные произведения 
 «Мученичество святого Себастьяна» — оратория Джузеппе Марии Орландини по либретто Алессандро Гивиццани (1695).
 «Мученичество святого Себастьяна» — музыкальная мистерия Клода Дебюсси на текст Габриэле Д'Аннунцио (1911).